Зайцева, Татьяна:
 Зайцева, Татьяна Владимировна (в девичестве Грибова) (род. 1978) — российская футболистка и тренер.
 Зайцева, Татьяна Вячеславовна (род. 1972) — российская воднолыжница.
 Зайцева, Татьяна Дмитриевна (род. 1998) — украинская шашистка.
 Зайцева, Татьяна Николаевна (род. 1953) — певица, участница группы сёстры Зайцевы.